Симаги Акахико (; 16 декабря 1876, Сува, Нагано — 27 марта 1926, Симосува, Нагано) — японский .

Настоящее имя — Кубота Тосихико ().

Биография 
Родился 16 декабря 1876 года в городе Сува префектуры Нагано.

Стихи начал писать ещё в школьном возрасте, первые публикации прошли в газете «».

Учился в Общей нормальной школе Нагано (). Получив образование, работал сначала учителем, а потом директором школы.

В 1900 году присоединился к обществу танка-поэтов «Нэгиси», которое возглавлял Масаока Сики. Формально Симаги Акахико считался там учеником Ито Сатио; после смерти последнего он возглавил в 1914 году группу поэтов, которых объединял созданный Ито Сатио журнал «Арараги», также выступил редактором «Арараги».

В творчестве выступал за реализм, полагал, что форма стихотворения должна быть чёткой и простой, а заключённый в тексте образ, в то же время, — эмоционально содержательным.

В 1913 году выпустил первый поэтический сборник «Цветы картофеля» (), написанный в соавторстве с Накамура Кэнкити. За свою жизнь написал большое количество стихов, манифестов, эссе, очерков, статей литературоведческого и критического содержания.

Скончался от язвы желудка 27 марта 1926 года в городке Симосува префектуры Нагано.

Примечания